Le Gobie du désert (Chlamydogobius eremius) est une espèce de poissons d'eau douce appartenant à la grande famille des gobiidés, originaire du Sud-ouest du Lac Eyre en Australie.

Voir aussi 

 Liste des gobies

Références taxinomiques 
 
 
 
 

Gobionellinae